The Little Drummer Girl ist der Titel folgender Werke:

Originaltitel von Die Libelle (Roman), Roman von John le Carré
Originaltitel von Die Libelle (Film), Verfilmung des Romans
Originaltitel von Die Libelle (Miniserie), Fernseh-Miniserie auf Basis des Romans